Alabaster – drobnoziarnista odmiana gipsu
 Alabaster – miasto w USA w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Alabaster (ang. Alabaster Township) – gmina w USA w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
 William Alabaster – angielski teolog, dramaturg i poeta